Alessio Galasso (1974-), joueur français de rugby à XV ;
 Gianluca Galasso (1984-), joueur italien de football ;
 Gil Galasso (1967-), maître d'hôtel français et professeur ;
 Giuseppe Galasso (1929-2018), historien et homme politique Italien ;
 Michael Galasso (1949-2009), compositeur, chef d'orchestre et violoniste américain.